Смех без правил — российское телевизионное шоу, в котором молодые юмористы соревнуются за крупные денежные призы (100 000 рублей в отборочных турнирах и от 500 000 рублей в финале). В первом сезоне участники также соревновались за право выступать в Comedy Club, но теперь трое финалистов (раньше — шестеро) сражаются за участие в Убойной лиге. Шоу выходило на телеканале ТНТ с 13 апреля (пятница) 2007 года. Первые 9 сезонов шоу ведущими были Павел Воля и Владимир Турчинский. С ноября 2008 года выходили выпуски, снятые в новой студии, в которой полностью был изменён интерьер: теперь сцена подвешена на цепях, а для жюри сделаны кресла, на которых сбоку прикреплены специальные кнопки для гудков (раньше жюри сидели на бочках и дудели в дудки).

Формат 
Шоу представляло (на данный момент не выходит) собой турнир юмористов из разных городов России, Украины, Беларуси, Молдовы и Литвы. Также в нескольких сезонах принимал участие представитель США (город Филадельфия).

Схема турнира 
В турнире — 10 программ. Первые шесть — отборочные туры, в каждой из которых определяются по 2 победителя (всего их 12 по итогам 6 игр), которые продолжают сражение в последующих этапах. В каждой программе предфинальных туров из конкурса выбывают по два участника. Таким образом, к десятой программе остаётся 6 участников, из которых определяется победитель.

Победитель турнира получает главный денежный приз (от 500 000 рублей), а шестеро (в 7 и 8 сезоне — трое) финалистов — возможность участвовать в «Убойной Лиге» Смеха без правил.

В 9 сезоне участвовали все участники «Убойной Лиги», вышедшие в неё в первые 7 сезонов. Обратно в «Убойную лигу» вернулись только 12 участников, вышедшие в 1/8 финала 9 сезона.

В 10 сезоне схема турнира изменилась, отборочных туров стало 8 вместо 6, предфинальных туров, благодаря этому тоже стало больше, поэтому весь турнир стал длиться почти полгода.

Схема отборочных туров 
Первый раунд называется «Сделай мне смешно». Участники должны любым доступным им способом рассмешить зал и жюри. В случае, если члену жюри не нравится выступление участника, то он сигнализирует об этом гудком в специальный рожок. Если прозвучало 3 гудка (по одному от каждого члена жюри), то участник выбрасывается со сцены на маты. Был случай, когда участник был выброшен со сцены без трёх гудков — Владимир Турчинский, на правах главного рефери, выбросил участника со сцены по прошествии всего двух гудков. Во второй раунд проходят участники, которых не выбросили на маты.

Второй раунд — импровизация. Участникам могут предложить обыграть позу актера, составить необычный некролог, раздеть девушку, шутя на заданную тему придумать рекламный слоган и т. д. В третий раунд проходят 4 участника.

Третий раунд — юмористический спарринг. Участники сходятся в словесном поединке. В четвёртый раунд проходят 2 участника.

Четвёртый раунд — финальный спарринг. Тот из соперников, кто окажется остроумнее, получает крупный денежный приз, но сражаться за главную награду в следующих турах будут оба финалиста игры. Возможна ситуация, когда соперники могут либо поделить денежный приз (каждому достанется по 50 000 рублей), либо когда соперники не получат ничего, а приз прибавится к призу финальной игры.

Схема 1/8 финала турнира 
Первый раунд проходит по такой же схеме, как и первый раунд отборочных турниров, но участников не выкидывают со сцены, а члены жюри не дудят в рожки.

Второй раунд — фристайлинг. Участники читают рэп на заданную тему.

Третий раунд — импровизация по схеме второго тура отборочных игр. В некоторых сезонах не было третьего раунда в 1/8 финала турнира.

По прошествии трёх раундов определяются 2 участника, которые выбрасываются со сцены на маты.

Схема 1/4 и 1/2 финала турнира 
Первый раунд проходит по схеме первого раунда 1/8 финала.

Второй и третий раунды проходят по схеме второго и третьего раундов отборочных игр.

По прошествии трёх раундов определяются 2 участника, которые выбрасываются со сцены на маты.

Схема финальной части турнира 
Первый раунд может быть либо по схеме первого раунда предфинальных игр, либо импровизационный, либо раунд-спарринг. В восьмом сезоне был введён конкурс «Мужик сказал — мужик сделал», суть которого состоит в том, чтобы доказывать или опровергать какую-либо теорию, ориентируясь на таблички с указаниями последующих действий.

Второй раунд проходит по схеме спарринга или импровизации. В восьмом сезоне был введён новый импровизационный конкурс, являющийся модификацией конкурса «Стоп-кадр». В новом конкурсе участники выходят на сцену парами и сами придумывают позы оппоненту.

Третий конкурс называется «Стенд ап» или «Визитка». По сути это тот же первый раунд предфинальных игр.

Жюри 
Основная задача жюри — отбор участников. В первом раунде каждому из трех членов жюри выданы дудки. Если участник не нравится жюри, они дуют в дудки, третий гудок означает прекращение выступления участника, и сбрасывание его на маты.
Председатель и постоянный член жюри — Михаил Марфин, бывший игрок и редактор КВН.
Другие члены жюри обычно состоят из одной звезды шоу-бизнеса и одного юмориста (часто резидента Комеди клаб).

Финалисты 
Список участников, дошедших до финала

1 сезон

2 сезон

3 сезон

4 сезон

5 сезон

6 сезон

7 сезон

8 сезон

9 сезон «Золотой турнир»

10 сезон «Большой турнир 2009»

Похожие шоу в мире

Примечания

Ссылки 
 Все выпуски Смеха без правил на сайте ТНТ
 Обсуждение Смеха без правил на форуме ТНТ
 Фан-сайт Смеха без правил
 Сайт проектов «Убойная лига», «Убойной ночи», «Убойный вечер»

Телевизионные юмористические программы
Телепередачи ТНТ
Телепередачи, запущенные в 2007 году
Телепередачи, закрытые в 2009 году
Телепередачи компании «Comedy Club Production»
Смех